Эбенезер Кофи Ассифуа-Инкум (; родился 3 июля 1993 года в Аккра, Гана) — футболист, нападающий клуба «По». Выступал за сборную Ганы.

Клубная карьера 
Ассифуа начал карьеру на родине, где успешно выступал за клубы «Секонди Вайс Файтерс» и «Либерти Профессионалс». После успешного выступления на молодёжном Кубке Африки им заинтересовался итальянский «Удинезе». Летом 2013 года после молодёжного чемпионата мира Эбезенер подписал пятилетний контракт со швейцарским «Сьоном». 25 сентября в матче против «Лозанны» он дебютировал в швейцарской Суперлиге. 28 сентября в поединке против «Базеля» Ассифуа забил свой первый гол за «Сьон». В 2015 году Эбезенер помог клубу завоевать Кубок Швейцарии. 1 октября в матче Лиги Европы против английского «Ливерпуля» он забил гол.

18 января 2017 года Эбенезер перешёл во французский клуб «Гавр», подписав контракт на 3.5 года.

5 июня 2020 года он подписал двухлетний контракт с клубом «По».

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Ганы Ассифуа стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании, США, Португалии, Чили, Ирака и дважды Франции. В поединках против американцев, иракцев, чилийцев и французов Эбенезер забил шесть мячей и стал лучшим бомбардиром соревнований.

27 мая 2016 года в отборочном матче Кубка Африки 2017 против сборной Мозамбика Ассифуа дебютировал за сборную Ганы.

В 2017 году Ассифуа принял участие в Кубоке Африки в Габоне. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
Командные
  «Сьон»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2014/2015

Международные
  Гана (до 20)
  Молодёжный чемпионат мира — 2013

Индивидуальные
 Лучший бомбардир молодёжного чемпионата мира (6 голов) — 2013

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Либерти Профешионалс»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «По»